La Professional'naya basketbol'naya liga 2011-2012 è stata la 21ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Playoff scudetto

Playoff piazzamento

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012